Карибский кубок наций 2001 был 12-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в Тринидаде и Тобаго. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2002.

Отборочный турнир 

  (хозяева турнира и действующий чемпион) получили путёвку в финальный турнир автоматически.
  получила путёвку в финальный турнир автоматически, попав в финальный этап отборочного турнира чемпионата мира 2002 года в зоне КОНКАКАФ.

Предварительный этап

Группа 1 

  вышел во второй этап.

Группа 2 

  вышли во второй этап.

Группа 3 

  отказались от участия в турнире,  вышли во второй этап.

Основной этап

Группа «1» 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа «2» 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа «3» 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа «4» 

  отказались от участия в турнире.

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа «5» 

  получил путёвку в финальный турнир.

Отбор лучших 

  получил путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2002.  вышла в стыковые матчи.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

2001
2001